Крупнейшие публичные компании Швейцарии сконцентрированы в финансовом, фармацевтическом и пищевом секторе экономики. По размеру активов лидируют банки и страховые компании — UBS, Credit Suisse, Zurich Insurance Group, Swiss Life и Swiss Re. По размеру выручки лидируют компании Glencore, Nestlé и Zurich Insurance Group. Среди промышленных производителей выделяются фармацевтические (Novartis и Roche Holding), пищевые (Nestlé, Coca-Cola HBC, Lindt & Sprüngli), машиностроительные, электротехнические и электронные (ABB, STMicroelectronics, TE Connectivity, Schindler, Tyco, Weatherford, Sulzer, Liebherr), химические (Syngenta, Givaudan, Ciba) компании, а также производители предметов роскоши и часов (Richemont и Swatch Group). В сфере розничной торговли выделяются компании Migros / Denner, Coop Group, Aldi Suisse, Lidl Suisse и Spar Suisse, в сфере оптовой и посреднической торговли — Glencore, Vitol, Cargill International SA, Trafigura, Gunvor, Mercuria Energy Group, Louis Dreyfus Commodities, Wolseley и Axpo Holding.

Среди крупнейших компаний Швейцарии имеется значительное присутствие сектора деловых и промышленных услуг, ориентированного на мировой рынок (Adecco, SGS, Weatherford, Transocean). Важнейшим центром, где сконцентрированы штаб-квартиры крупнейших швейцарских компаний, является Цюрих, за ним следуют Базель, Женева, Бар и Цуг.

Среди швейцарских компаний крупными работодателями являются Migros (72,6 тыс. сотрудников), Coop Group (67,9 тыс. сотрудников), Swiss Post (44,1 тыс. сотрудников), Liebherr (42 тыс. сотрудников), Schweizerische Bundesbahnen / SBB (33 тыс. сотрудников), UBS (21 тыс. сотрудников), Swisscom (18 тыс. сотрудников), Credit Suisse (17,4 тыс. сотрудников), Novartis (13 тыс. сотрудников), Hoffmann–La Roche (11,7 тыс. сотрудников), Manor (11 тыс. сотрудников), Swatch Group (11 тыс. сотрудников), Nestlé (10,2 тыс. сотрудников), Schmolz + Bickenbach (9 тыс. сотрудников), Hirslanden (8,5 тыс. сотрудников), Richemont (8,7 тыс. сотрудников), Galenica (7,8 тыс. сотрудников), Securitas AG (7,5 тыс. сотрудников), Valora (6,5 тыс. сотрудников), Raiffeisen Switzerland (6,5 тыс. сотрудников), SRG SSR (6,1 тыс. сотрудников), ABB (6 тыс. сотрудников), AMAG (5,6 тыс. сотрудников), Implenia (5,6 тыс. сотрудников), Ciba (4,3 тыс. сотрудников), RUAG (3,8 тыс. сотрудников), Bon appétit Gruppe (3,7 тыс. сотрудников), Syngenta (3,4 тыс. сотрудников), Ringier (3 тыс. сотрудников), Swiss Re (3 тыс. сотрудников), Schindler (2,5 тыс. сотрудников) и Swiss Life (2 тыс. сотрудников). 

Среди иностранных компаний крупными работодателями являются McDonald’s (7,2 тыс. сотрудников), ISS (6,8 тыс. сотрудников), Johnson & Johnson (6 тыс. сотрудников), Alstom (4,5 тыс. сотрудников), Allianz (3,8 тыс. сотрудников), IBM (3,2 тыс. сотрудников), Siemens (3,2 тыс. сотрудников), Procter & Gamble (3 тыс. сотрудников), PricewaterhouseCoopers (2,8 тыс. сотрудников), IKEA (2,7 тыс. сотрудников), Ernst & Young (2,6 тыс. сотрудников), Assicurazioni Generali (2,3 тыс. сотрудников), KPMG (2 тыс. сотрудников), Google (1,8 тыс. сотрудников), BNP Paribas (1,7 тыс. сотрудников), Hewlett-Packard (1,4 тыс. сотрудников), Deloitte (1,4 тыс. сотрудников), Crédit Agricole (1,3 тыс. сотрудников), HSBC (1,3 тыс. сотрудников), Medtronic (1 тыс. сотрудников), Bombardier Transportation (1 тыс. сотрудников), JPMorgan Chase (1 тыс. сотрудников). 

Особенностью крупнейших швейцарских транснациональных компаний является то, что большая часть их сотрудников работает за пределами страны. В то же время, благодаря налоговому и деловому климату, многие компании открывают в Швейцарии свои международные или европейские подразделения. По состоянию на начало 2015 года список крупнейших компаний Швейцарии выглядел следующим образом:

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 

Компании Швейцарии